Вальдемар Вікторіно — уругвайський футболіст, нападник збірної Уругваю (1976—1980).
 Маурісіо Вікторіно — уругвайський футболіст, захисник клубу «Насьйональ».
 Цезарео Вікторіно — мексиканський футболіст.
 Шейн Вікторіно — американський бейсболіст.

 Вікторіно де ла Пласа — президент Аргентини з 9 серпня 1914 по 12 жовтня 1916 року.
 Вітторіно Маркес Бустільйос — президент Венесуели з 1914 до 1922 року.